Эдгардо Хавьер Ангара (; 24 сентября 1934, Балер – 13 мая 2018, провинция Кавите) – филиппинский политический и государственный деятель, сенатор,  .

Биография 
До 1958 года изучал право в университете Филиппин. Продолжил учёбу в школе права Мичиганского университета.
Во время учебы в университете участвовал в молодёжном движении.

Его политическая карьера началась в 1971 году, когда он был избран самым молодым делегатом Конституционного собрания. В 1972 году основал юридическую фирму ACCRA, которая стала одной из самых заметных юридических фирм в стране.

С 1981 по 1987 год занимал пост президента Университета Филиппин, завоевав известность на национальном уровне, превратив государственный университет в главный центр высшего образования страны.

В июне 1987 года впервые был избран в Сенат, членом которого был до июня 1998 года. За это время с января 1993 по август 1995 года занимал пост президента Сената Филиппин.

Левоцентристский политик. С 1992 по 2004 год – председатель оппозиционной партии Laban ng Demokratiekong Pilipino (LDP).

Впоследствии с 1995 по 1996 год – лидер оппозиционного меньшинства.

С 1998 г. руководил Филиппинским национальным банком. В 1999–2001 гг. занимал пост министра сельского хозяйства Филиппин. 

В январе 2001 года был назначен Исполнительным секретарём (Вице-президентом Филиппин

В 2001–2013 гг. вновь заседал в Сенате страны.

В мае 2017 года президент Родриго Дутерте назначил Ангару специальным посланником Филиппин в Евросоюзе.

Умер от сердечного приступа. Похоронен в родном городе Балер.

Примечания

Ссылки 
Биография
Председатели Сената Филиппин
Сенаторы Филиппин
Вице-президенты Филиппин
Политики Филиппин
Министры сельского хозяйства Филиппин
Ректоры вузов Филиппин
Послы Филиппин в Европейском союзе
Послы Филиппин
Кавалеры ордена Гражданских заслуг (Испания)
Кавалеры ордена Восходящего солнца
Умершие от инфаркта миокарда
Выпускники Мичиганского университета
Выпускники Школы права Мичиганского университета